GRES Unidos da Ponte est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école  
  Carnaval de São João de Meriti

  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro